Уазунтлан има више значења:

 Уазунтлан (Мекајапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Уазунтлан, Планта Електрика (Сотеапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику